To strona ujednoznaczniająca
 łuszcz czarnogłowy – gatunek małego, przeważnie wędrownego ptaka z rodziny kardynałów
 łuszcz strojny – gatunek małego, wędrownego ptaka z rodziny kardynałów
 Łuszcz – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Łuszcz 
 Piotr Łuszcz (1978–2000) – polski raper znany pod pseudonimem Magik
 Zygmunt Łuszcz  (1937–2008) – polski dziennikarz